Brünnthal ist der Ortsname von

 Brünnthal (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Brünnthal (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Brunnthal (Begriffsklärung)